Cellier ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Cellier (1883–1968), französischer Komponist
 Alfred Cellier (1844–1891), englischer Komponist und Dirigent
 Caroline Cellier (1945–2020), französische Schauspielerin
 Elizabeth Cellier (bl. um 1680), katholische englische Hebamme und Pamphlet-Autorin
 François Cellier (1849–1914), englischer Komponist und Dirigent
 Marcel Cellier (1925–2013), Schweizer Buchhalter, Organist, Volksmusikkundler und Musikproduzent
 Marie-Anne Cellier, französische Buchhändlerin und Verlegerin, siehe Veuve Daniel Horthemels
 Peter Cellier (* 1928), britischer Schauspieler

Cellier ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:

 Le Cellier, Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Cellier-du-Luc, Gemeinde im Département Ardèche